Запотитлан Таблас има више значења:

 Општина Запотитлан Таблас (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Запотитлан Таблас (Запотитлан Таблас, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику